Die Basketball-Asienmeisterschaft der Damen 1978 (offiziell: 1978 Asian Championship for Women), die siebte Basketball-Asienmeisterschaft der Damen, fand zwischen dem 25. Juli und 5. August 1978 in Kuala Lumpur, Malaysia, statt, das zum zweiten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Südkoreanische Basketballnationalmannschaft, die ungeschlagen zum fünften Mal die Asienmeisterschaft der Damen erringen konnte. Zum ersten Mal nahm eine Delegation aus Sri Lanka am Turnier teil.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
Gespielt wurde in Form eines Rundenturniers. Jede Mannschaft spielte gegen die jeweils anderen einmal, so dass jede Mannschaft acht Spiele absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Bei Punktgleichstand entschied der Direkte Vergleich. Die Mannschaft mit den meisten Punkten wurde Basketball-Asienmeister der Damen 1978.

Ergebnisse 

Die Mannschaft der Philippinen trat nicht zum Spiel an.

Die Mannschaft der Philippinen trat nicht zum Spiel an.

Abschlussplatzierung 

Die beiden erstplatzierten qualifizierten sich für die Weltmeisterschaft in Südkorea.

Weblinks 
 1978 Asian Championship for Women ()

Frauen #1978
Sportveranstaltung in Kuala Lumpur
Basketballveranstaltung 1978
Asienmeisterschaft der Damen 1978
Frauenbasketballwettbewerb